

Musica 
 Muppet Babies/Buio è bello sì – singolo dei Muppet Babies del 1986

Televisione 
 Muppet Babies – serie animata statunitense iniziata nel 1984
 Muppet Babies – serie animata statunitense iniziata nel 2018, reboot della serie del 1984